Alfonso de Portugal es el nombre por el que se conoce a: 
Alfonso de Portugal (1135-1207), hijo bastardo de Alfonso I de Portugal;
Alfonso de Portugal (1263-1312), hijo de Alfonso III de Portugal;
Alfonso de Portugal y Manuel (1288-1300), hijo del anterior;
Alfonso de Portugal, I duque de Braganza.
Alfonso de Portugal (1390-1400), hijo de Juan I de Portugal;
Alfonso de Portugal (1440-1522), obispo de Évora;
 Alfonso de Portugal, hijo de Juan II de Portugal;
Alfonso de Portugal (1509-1540), hijo de Manuel I de Portugal;
Alfonso de Portugal (1519-1579), 2º conde Vimioso.